Äventyr kan syfta på:

 Äventyr – en aktivitet som innebär risker eller osäkert utfall
 Äventyr (rollspelsterm) – en utgiven eller på annat vis nedtecknad sammanställning av handling, rollfigurer och platsinformation använd av en spelledare för att leda berättelsen i ett rollspel
 Äventyr (album) – en musikalbum av gruppen Viba femba
 Äventyr (genre) – en genre i fiktion
 Äventyrsspel – en genre inom TV- och datorspel som fokuserar på historieberättande
 Äventyrsfilm  – en genre inom filmer
 Äventyrsroman – en genre inom romaner

Se även
 Äventyret
 Äventyrare
 Expedition